Smrk – comune ceco nel distretto di Třebíč
Smrk – monte dei Sudeti
Smrk – monte della Moravia